Der Unicodeblock CJK-Kompatibilität (engl. CJK Compatibility, U+3300 bis U+33FF) enthält Telegrafensymbole für Stunden und Tage im Monat, verschiedene Maßeinheiten in lateinischer Schrift und Katakana und sonstige Abkürzungen. Diese Zeichen können zwar problemlos mit normalen Buchstaben dargestellt werden, jedoch sollten diese in chinesischer und japanischer Typographie, wenn von oben nach unten geschrieben wird, innerhalb eines Zeichenquadrats dargestellt werden, wozu dann diese Sonderzeichen nötig sind.

Liste 
Alle Zeichen haben die allgemeine Kategorie "Anderes Symbol". Die Zeichen U+3377 bis U+337A, U+33DE, U+33DF und U+33FF haben die bidirektionale Klasse "Anderes neutrales Zeichen", die übrigen die Klasse "links nach rechts".

Grafiktafel

Weblinks 
 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch; 202 kB)

CJK